Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1978
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1978